Андрей Андреевич Бунаков — дворянин московский и воевода во времена правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича, из дворянского рода Бунаковы.

Единственный сын головы Андрея Дмитриевича Бунакова.

Биография 
Дневал и ночевал на Государевом дворе (15 июня 1626). Московский дворянин (1627-1640). Второй воевода в Томске (1634-1639). Жалован поместьем в Московском уезде (1640). Воевода в Нижнем Ломове (1644-1647). Неоднократно дневал и ночевал на Государевом дворе (1646-1647). На свадьбе царя Алексея Михайловича с Марией Ильиничной Милославской, стоял для оберегания в дверях Приходной палаты, у Столовой избы (26 января 1648). Воевода в Красноярске (1652), посылает своего племянника воевать Братских людей.

Семья 
Жена: Ирина Андреевна урождённая Коковинская, дочь Андрея Ивановича Коковинского, который дал в приданое деревни Воробьёво и пустошь Бальцово в Звенигородском уезде (1628).

Сын:

 Пётр Андреевич — московский дворянин и воевода.

Литература 

 Древняя Российская вивлиофика. Т. III и XIII.
 Сост. Г.А. Власьев. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. СПб. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 1. Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг. 1906 г. Бунаков Андрей Андреевич. стр. 265; 267.

Примечания 

Воеводы Томска
Воеводы Красноярска